Íñigo est un prénom hispanique. Il est également devenu un patronyme hispanique. Il existe également les variantes Iñigo et Inigo.

Histoire du prénom Íñigo

Confusion entre Íñigo et Ignacio 
Íñigo est un  .

Íñigo est le nom de baptême (prénom) d'un personnage important du christianisme espagnol, Íñigo López de Loyola, connu au pays basque comme Ignazio Loiolakoa et en France comme Ignace de Loyola, prêtre et théologien basque-espagnol (1491-1556), fondateur de la Compagnie de Jésus. Selon Charles E. O'Neill, il n'existe pas de parenté étymologique entre Íñigo et Ignacio. Le fait qu'Ignace de Loyola ait porté le prénom Ignacio ou Ignace est dû à son voyage en France à partir de 1531, où l'administration religieuse lui aurait imposé le prénom Ignace, sans doute par parenté phonétique avec Íñigo et à cause de l'étrangeté phonétique d'Íñigo pour les français. D'autre part, malgré une certaine dévotion de sa part pour Ignace d'Antioche, il n'est pas plausible qu'il ait volontairement adopté le prénom Ignacio par adoration pour ce saint : en effet, de nombreux témoignages et documents attestent qu'il a porté toute sa vie le prénom Íñigo tant qu'il demeurait en Espagne, et la tradition religieuse de l'époque voulait qu'un religieux qui adopte une nouvelle identité change à la fois de prénom et de nom, et ce définitivement. Il portait donc les deux prénoms parallèlement.

Cette référence historique est à l'origine de la confusion entre les deux prénoms, entretenue par les jésuites de Rome du , au point qu'on puisse croire qu'Ignace est une variante ou la traduction d'Íñigo, mais il n'en est rien. De nos jours, les deux prénoms cohabitent toujours en Espagne et dans les pays hispaniques.

Variantes historiques 
Toujours selon les écrits de Charles E. O'Neill, Íñigo provient du latin Enecus, ou Ennecus ou Enneco, comme en témoignent les écrits de l'époque où le nom d'Ignace de Loyola figure comme Enecus de Loyola. Son prénom est également orthographié Ynigo et Inigo selon les documents, qui se prononçait alors comme le Íñigo actuel, avec accent tonique sur le i. Le mot ne prend sa graphie définitive « Íñigo » qu'un siècle après l'existence d'Ignace de Loyola.
 Forme latine : Elandus Enneces, tel qu'il apparaît sur le bronze d'Ascoli en 90 
 Formes médiévales :
 Latin médiéval : Ennecus et Enneco (avec accent tonique sur la première syllabe)
 Galicien-portugais ancien : Énego
 Léonais et Vascuence anciens : Eneco
 Castillan : Yéñego
 Basque : 
 Italien : Innico
 Autres graphies : Ynigo, Inigo, Iñigo, Yñigo et Ignigo
 Forme médiévale féminine : Onneca (avec accent tonique sur la première syllabe)

Variantes internationales 
Hors des frontières des pays hispaniques, les patronymes Iñigo et Inigo de personnalités issues de l'émigration espagnole sont des variantes fautives de l'Íñigo original en langue espagnole, souvent par simplification orthographique dans les pays non hispaniques qui ne possèdent ni le « i » majuscule accentué ni le « ñ » espagnol dans leur alphabet. Inigo est donc, entre autres, une variante française et anglaise.

Prénom 
Íñigo, Iñigo et Inigo sont des prénoms notamment portés par :

Íñigo 
 Íñigo Alli Martínez (1973-), un homme politique espagnol ;
 Iñigo Arista ou Eneko Arista (nca. 771|851), premier roi des Vascons de Pampelune ;
 Íñigo Barandiaran (1959-), un homme politique espagnol ;
 Iñigo Cabo (1970-), un artiste contemporain espagnol ;
 Íñigo Cavero (1929-2002), un homme politique et ministre espagnol ;
 Íñigo Cervantes (1989-), un joueur de tennis espagnol ;
 Íñigo Chaurreau (1973-), un coureur cycliste espagnol ;
 Íñigo Cuesta (1969-), un coureur cycliste espagnol ;
 Íñigo d’Oña ou Saint Íñigo d'Oña (ca. 1000-1068 ou 1071), un abbé espagnol du monastère Saint-Sauveur d'Oña ;
 Íñigo Elosegui (1998-), un coureur cycliste espagnol ;
 Íñigo Errejón (1983-), un homme politique et chercheur en sciences politiques espagnol ;
 Íñigo Fernández Baptista (1983-), un avocat mexicain ;
 Íñigo Fernández de Velasco (1629-1696), un noble espagnol ;
 Íñigo Garcés de Navarre (?-ca. 882), un noble espagnol de la dynastie de Navarre ;
 Íñigo de la Serna, (1971-), un ingénieur et homme politique espagnol ;
 Íñigo López de Mendoza y Zúñiga (1489-1535), un cardinal espagnol ;
 Iñigo Landaluze (1977-), un coureur cycliste espagnol ;
 Íñigo López (1028-1077), un noble espagnol, premier seigneur de Biscaye ;
 Íñigo López de Mendoza (1398–1458) un poète espagnol ;
 Íñigo Martínez (1991-), un footballeur espagnol ;
 Íñigo Méndez de Vigo (1956-), un homme politique et ministre espagnol ;
 Íñigo Ortiz de Retes, un navigateur et explorateur espagnol.

Iñigo 
 Iñigo Calderón (1982-), un footballeur espagnol ;
 Iñigo de Comontes (-), un peintre espagnol ;
 Iñigo Díaz de Cerio (1984-), un footballeur espagnol ;
 Iñigo González de Heredia (1971-), un coureur cycliste espagnol ;
 Iñigo Idiakez (1973-), un footballeur et entraîneur espagnol ;
 Iñigo Larrainzar (1971-), un footballeur espagnol ;
 Iñigo Lekue (1993-), un footballeur espagnol ;
 Iñigo Pérez Soto (1988-), un footballeur espagnol ;
 Iñigo Ruiz de Galarreta (1993-), un footballeur espagnol ;
 Iñigo Urkullu (1961-), un homme politique espagnol.

Inigo 
 Inigo Campioni (1878-1944), un officier de la marine italienne ;
 Inigo Jones (1573-1652), un architecte classique anglais. 
 Inigo Triggs (1876-1923), un architecte et un écrivain anglais.

Patronyme 
Íñigo, Iñigo et Inigo sont des noms de famille notamment portés par :

Íñigo 
 Emilio Lledó Íñigo (1927-), un philosophe, écrivain et essayiste espagnol ;

Iñigo 
 Andres Iñigo (1945-), un philologue, écrivain et académicien basque espagnol ;

Inigo 
 Sébastien Inigo (1984-), un joueur français de rugby à XV ; 
 Vincent Inigo (1983-), un joueur français de rugby à XV.

Météorologie 
 Inigo, un cyclone tropical de catégorie 5 qui a eu lieu du  au  entre l'Australie et l'Indonésie ;

Références 

Patronyme hispanique
Prénom espagnol
Prénom masculin
Homonymie de prénom